Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 477 dans le monde.

 Route fédérale 477 en Allemagne
 RS-477 au Brésil
 Route régionale 477 en Finlande
 Route nationale 477 en France